Jerzy Suszko (ur. 7 lutego 1889 r., zm. 5 października 1972) – chemik, rektor Uniwersytetu Poznańskiego
 Jerzy Suszko (ur. 24 września 1921 r., zm. 27 lutego 2008) – dziennikarz sportowy, scenarzysta filmowy